Hubertus Rudolph zu Hohenlohe-Langenburg (Ciudad de México, México, 2 de febrero de 1959) es un esquiador alpino mexicano. Descendiente de la familia principesca Hohenlohe, casa mediatizada de Wurtemberg, un antiguo Reino de la actual Alemania, zu Hohenlohe también es cantante pop, fotógrafo y empresario. En 1981, fue el fundador de la Federación Mexicana de Esquí y en 1984 representó a su país en los Juegos Olímpicos, realizados en Sarajevo, Yugoslavia.

Primeros años de vida 
Zu Hohenlohe creció en México hasta los 4 años de edad, cuando su familia se mudó a España, y después a Austria, donde estudió en escuelas de las ciudades de Bregenz y Graz. Su madre es la princesa Ira von Fürstenberg, una princesa italo-alemana y sobrina de Gianni Agnelli, el magnate de la marca de vehículos Fiat, y su padre fue el príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, quien introdujo el automóvil Volkswagen en México. Tuvo un hermano de padre y madre llamado Christoph Victorio (ya fallecido). Y también tiene dos hermanas por parte de su padre, la princesa Arriana Theresa y Désirée von Hohenlohe. Hubertus es descendiente de Francisco de Yturbe y Heriz, por parte de su abuela paterna María de la Piedad de Yturbe, quien tenía nacionalidad mexicana.

Matrimonio 
Hubertus contrajo matrimonio con la diseñadora italiana Simona Gandolfi el 17 de junio de 2019 en Vaduz. Hohenlohe y Gandolfi han estado en una relación desde 1994, con una ruptura de aproximadamente tres años durante los cuales Gandolfi estuvo casado con otro hombre y tuvo dos hijos.

Simona es prima de Alberto Tomba e hija de un empresario y expresidente del Virtus Bolonia.

Zu Hohenlohe reside actualmente en Marbella, España, y en Liechtenstein, y debido a sus actividades también en Austria, donde es un cantante pop y mantiene frecuente contacto en los círculos sociales de Viena.

Carrera deportiva 
Hubertus zu Hohenlohe corrió su primera Copa Mundial de Esquí en 1981 en Val-d'Isère, representando a la Federación Mexicana de Deportes de Invierno. Desde 1982, cuando participó en Schladming, ha participado en todos los campeonatos mundiales de la especialidad, y tiene en su haber varias marcas relacionadas. Zu Hohenlohe ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984 y los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994. Su carrera como esquiador se vio interrumpida en 1988, cuando prefirió dedicarse más a las artes, pero regresó a las competencias en 1992.

Recientemente estuvo nominado para representar a México en los Juegos Olímpicos de Turín 2006, pero la Federación decidió que no cumplía con los requisitos para representar dignamente al país, y que, de haber participado, a lo más que se podía aspirar era a los lugares 40 a 45 en la clasificación general. Según el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Felipe Muñoz Kapamas, Von Hohenlohe no cumplió con los parámetros establecidos para competir en la justa italiana, pues sus recientes participaciones a nivel internacional no lo ubicaban en el decimosexto sitio que exige el organismo olímpico para juegos invernales y veraniegos. Estos mismos motivos le impidieron ir a los eventos Olímpicos de 1998 y 2002.

En una competencia de calificación en 2008, uno de los participantes le preguntó a Hubertus si él era hijo del participante de las Olimpiadas de Sarajevo, a lo que él contestó: "No, señor, soy yo".

Zu Hohenlohe comentó que la única razón por la que ha seguido participando es porque al parecer los "esquiadores exóticos" (aquellos de países sin tradición de Juegos Invernales) están desapareciendo y el quiere mantener la tradición viva. A la edad de 51 años (el participante de mayor edad) fue el único atleta en el equipo mexicano en participar en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010: obtuvo el lugar 46 en esquí alpino (eslalon) y el lugar 78 en eslalon gigante.

Con 55 años recién cumplidos volvió a representar a México, esta vez en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, con el apoyo de muchas personas a través de las redes sociales. Sin embargo, su participación tuvo resultados negativos: cayó en la pista de nieve durante la prueba de eslalon.

Otras actividades 
Hubertus disfruta mucho de música clásica y del heavy metal, especialmente el europeo, de agrupaciones como Sodom, Kreator, Celtic Frost, entre otras.

Véase también 
 Esquí en México.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Ciudad de México
Príncipes de Hohenlohe-Langenburg
Nobles de México
Esquiadores alpinos de México
Esquiadores alpinos en los Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984
Esquiadores alpinos en los Juegos Olímpicos de Calgary 1988
Esquiadores alpinos en los Juegos Olímpicos de Albertville 1992
Esquiadores alpinos en los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994
Esquiadores alpinos en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010
Esquiadores alpinos en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014
Deportistas olímpicos de México
Deportistas de Ciudad de México
Abanderados olímpicos de México